Чемеринский, Исаак Ефимович (Аркадий Маслов; 1891—1941) — немецкий коммунист, председатель КПГ в 1924—1925 годах, лидер Ленинбунда.
 Чемеринский, Хаим (Мордхеле; 1862—1917) — еврейский писатель, баснописец.